Rob Zettler (né le  à Sept-Îles dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1984-1985||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||60||2||14||16||37||16||0||2||2||8
|-
| 1985-1986||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||57||5||23||28||92||-||-||-||-||-
|-
| 1986-1987||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||64||13||22||35||89||4||0||0||0||0
|-
| 1987-1988||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||64||7||41||48||77||6||2||2||4||9
|-
| 1987-1988||Wings de Kalamazoo ||LIH ||2||0||1||1||0||7||0||2||2||2
|-
| 1988-1989||Wings de Kalamazoo ||LIH ||80||5||21||26||79||6||0||1||1||26
|-
| 1988-1989||North Stars du Minnesota ||LNH ||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 1989-1990||North Stars du Minnesota ||LNH ||31||0||8||8||45||-||-||-||-||-
|-
| 1989-1990||Wings de Kalamazoo ||LIH ||41||6||10||16||64||7||0||0||0||6
|-
| 1990-1991||North Stars du Minnesota ||LNH ||47||1||4||5||119||-||-||-||-||-
|-
| 1990-1991||Wings de Kalamazoo ||LIH ||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 1991-1992||Sharks de San José ||LNH ||74||1||8||9||99||-||-||-||-||-
|-
| 1992-1993||Sharks de San José ||LNH ||80||0||7||7||150||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994||Sharks de San José ||LNH ||42||0||3||3||65||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994||Flyers de Philadelphie ||LNH ||33||0||4||4||69||-||-||-||-||-
|-
| 1994-1995||Flyers de Philadelphie ||LNH ||32||0||1||1||34||1||0||0||0||2
|-
| 1995-1996||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||29||0||1||1||48||2||0||0||0||0
|-
| 1996-1997||Grizzlies de l'Utah ||LIH||30||0||10||10||60||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||48||2||12||14||51||-||-||-||-||-
|-
| 1997-1998||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||59||0||7||7||108||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999||Grizzlies de l'Utah ||LIH||77||2||16||18||136||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999||Predators de Nashville ||LNH ||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000||Pirates de Portland ||LAH||23||2||2||4||27||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000||Capitals de Washington ||LNH ||12||0||2||2||19||5||0||0||0||2
|-
| 2000-2001||Pirates de Portland ||LAH||36||1||9||10||84||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001||Capitals de Washington ||LNH ||29||0||4||4||55||6||0||0||0||0
|-
| 2001-2002||Capitals de Washington ||LNH ||49||1||4||5||56||-||-||-||-||-

|569||5||65||70||920||14||0||0||0||4

Références 

Naissance en mars 1968
Naissance à Sept-Îles
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland